All die verdammt perfekten Tage steht für:

 All die verdammt perfekten Tage (Roman), Originaltitel All the bright places, Roman von Jennifer Niven (2015)
 All die verdammt perfekten Tage (Film), Originaltitel All the Bright Places, US-amerikanischer Spielfilm von Brett Haley (2020)